Reichstadt ist:
 Zákupy, Stadt im Liberecký kraj, Tschechien (alter dt. Name)
 Schloss Zákupy, Schloss ebenda
 Napoleon Franz Bonaparte (von Reichstadt, 1811–1832), Kronprinz von Frankreich, König von Rom, Herzog von Reichstadt (Zákupy CZ)

Reichstadt ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Reichstadt, bekannt als Abi Ofarim (1937–2018), israelischer Sänger, Gitarrist, Musikproduzent, Tänzer und Choreograph
 Gil Doron Reichstadt, bekannt als Gil Ofarim (* 1982), deutscher Rockmusiker

Siehe auch
 Reichsstadt, autonome Stadtgemeinde des Heiligen Römischen Reiches
 Reichstädt in Thüringen
 Reichstädt (Dippoldiswalde) in Sachsen
 Reichstett im Elsass